Сегмент (от  — отрезок, полоса, от  — режу, рассекаю) — часть чего-либо.

 В биологии:
 Сегменты — части тела метамерных организмов, похожие по строению и расположенные последовательно вдоль продольной оси тела.
 Сегмент — часть листовой пластинки рассечённого листа.

 В информатике и электронике:
 Сегмент памяти — одна из единиц адресации в некоторых моделях памяти (сегментная адресация памяти).
 Сегмент сети (в информатике) — узлы сети, подключённые к одному маршрутизирующему устройству (коммутатор, маршрутизатор) и работающие по одному физическому протоколу.
 Часть изображения на знакосинтезирующем сегментном индикаторе в электронике.

 В лингвистике — сегмент — элемент потока речи: звук, слог и так далее.

 В математике:
 Сегмент, или отрезок — множество точек прямой, включающее свои концы.
 Сегмент (математический анализ) — множество всех вещественных чисел, удовлетворяющих неравенствам , где .
 Полусегмент — множество всех вещественных чисел x, удовлетворяющих неравенствам  {или }.
 Сегмент (геометрия) — плоская фигура, заключённая между кривой и её хордой.
 Сегмент (стереометрия) — часть тела, ограниченная плоскостью и отсекаемой ею частью поверхности. Как частный случай: шаровой сегмент.

 В экономике — сегмент рынка.